Cette page présente le bilan saison par saison de l'Union sportive concarnoise.

Tableau récapitulatif saison par saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  Historique de l'Union Sportive Concarnoise (non officiel)

Concarneau